Иван Фёдорович Новак (18.04.1923 — ?) — участник Великой Отечественной войны, звеньевой виноградарского совхоза имени Молотова Министерства пищевой промышленности СССР, Анапский район Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 18 апреля 1923 года в Кубано-Черноморской области на территории современного Абинского района Краснодарского края. Русский.

Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации Иван Фёдорович вернулся к мирному труду и с 1950 года работал в виноградарской бригаде совхоза имени Молотова Анапского района Краснодарского края.

Позже он возглавил виноградарское звено, которое по итогам работы в 1953 году получило урожай винограда 138,9 центнера с гектара на площади 9,7 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1955 года за получение в 1953 году высоких урожаев винограда шампанских сортов Новаку Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

И. Ф. Новак неоднократно участвовал в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР.

В последующие годы его звено продолжало собирать высокие урожаи солнечной ягоды в совхозе, в 1957 году переименованном в совхоз имени Ленина. Дата смерти не установлена.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (26.02.1955);
 Орден Ленина (26.02.1955).
 Орден Трудового Красного Знамени (26.04.1971)
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Медаль «Ветеран труда»

 медалями ВДНХ СССР
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога памяти» сайт МО РФ «Дорога памяти».

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Наградной лист к медали За боевые заслуги

Персональные пенсионеры союзного значения

Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета

Герои Социалистического Труда Краснодарского края